Scan é uma palavra inglesa que se refere a buscar (escanear, derivado do verbo inglês to scan, substantivo: scan = escaneamento) algo tanto no mundo físico e real como virtual. Neste contexto scan pode referir-se a:

Computação 
No contexto da computação scan é o ato de escanear algo usando software ou hardware e pode ser relacionado com:
 digitalizar imagens, fotos e textos impressos para o computador usando um digitalizador (inglês: scanner).
 testar as portas lógicas de determinado host remoto usando um port scanner.
 detectar e eliminar vírus de computador,  spyware, adware, keyloggers entre outros usando antivírus, antispyware, scanner de vulnerabilidades, dentre outros.
 reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem ou mapa de bits usando a tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres.
 Digitalizar um objeto real a partir de um digitalizador 3D (inglês: 3D scanner) que digitaliza o objeto em um modelo 3D que pode ser aberto e editado por vários Softwares de modelagem 3D.

Medicina
No contexto da medicina o ato de escanear pode referir-se a:
 o emprego de um exame complementar de diagnóstico como  ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, entre outros.

Ver também
WikiScanner

Ciência da computação
Desambiguação

Em Administração scanning do ambiente tem uma conotação de monitorar o ambiente da empresa, isto é, buscar informações de vários aspectos que interferem na competitividade da empresa utilizando técnicas e modelos prescritivos de monitoramento ou scanning. Consulte autores como Choo, McGee & Prusak e Davenport a esse respeito.